Die Wettbewerbe des Einzelmehrkampfs im Turnen fanden während der Olympischen Sommerspiele 1936 auf der Dietrich-Eckart-Freilichtbühne in der deutschen Hauptstadt Berlin am 10. und 11. August statt.

Ergebnisse 

Anmerkung: DNS = nicht angetreten

Weblinks 
 Ergebnisse bei Sports-reference.com (englisch)

Einzelmehrkampf Manner